Beleg van Roermond (1543) 
 Beleg van Roermond (1568)
 Inname van Roermond (1572) 
 Beleg van Roermond (1577-1578) tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
 Beleg van Roermond (1632) Ernst Casimir sneuvelt tijdens het beleg.
 Beleg van Roermond (1637)
 Beleg van Roermond (1702) dit beleg werd geleid door Menno van Coehoorn.
 Beleg van Roermond (1792)